Swetlana Mironowa ist der Name folgender Personen:

* Swetlana Igorewna Mironowa (* 1994), russische Biathletin 
 Swetlana Nikolajewna Mironowa (* 1986), russische Orientierungsläuferin